Чинго — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Фамилии 
 Чинго, Живко (1939—1987) — македонский писатель, журналист и сценарист, директор Македонского Народного Театра.
 Чинго-Чингас, Константин Матвеевич (1884—1942) — советский учёный, специалист по хлебопекарным качествам зерна.

Топонимы 
 Чинго — вулкан на границе Гватемалы и Сальвадора.